Velika nagrada Argentine 1975 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1975. Odvijala se je 12. januarja 1975.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 53
| 1:39:26,29
| 5
| 9
|-
! 2
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 53
| + 5,91 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 53
| + 17,06 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 53
| + 35,79 s
| 7
| 3
|-
! 5
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 53
| + 54,25 s
| 8
| 2
|-
! 6
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 53
| + 1:19,65
| 4
| 1
|-
! 7
| 28
|  Mark Donohue
| Penske-Ford
| 52
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 8
| 6
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 52
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 9
| 9
| Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 52
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 10
| 22
|  Graham Hill
| Lola-Ford
| 52
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 11
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 52
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 12
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 51
| Prenos
| 14
|  
|-
! 13
| 23
|  Rolf Stommelen
| Lola-Ford
| 51
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 14
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 50
| +3 krogi
| 13
|  
|-
! Ods
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 46
| Motor
| 2
|  
|-
! NC
| 20
|  Arturo Merzario
| Williams-Ford
| 44
| +9 krogov
| 20
|  
|-
! Ods
| 27
|  Mario Andretti
| Parnelli-Ford
| 27
| Prenos
| 10
|  
|-
! Ods
| 14
|  Mike Wilds
| BRM
| 24
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 5
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 15
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 21
|  Jacques Laffite
| Williams-Ford
| 15
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 30
|  Wilson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 12
| Trčenje
| 23
|  
|-
! DSQ
| 18
|  John Watson
| Surtees-Ford
| 6
| Diskvalifikacija
| 15
|  
|-
! DNS
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 0
| Prenos
| 1
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: James Hunt 1'50.910

Formula 1 sezona 1975
1975